Габриель Руа́ (; 22 марта 1909, Сен-Бонифас, Манитоба — 13 июля 1983, Монреаль, Квебек) — франкоканадская писательница. Одна из самых известных писателей Канады послевоенного периода.

Биография 
Габриель Руа родилась в Сен-Бонифас (теперь относится к Виннипегу), Манитоба, была младшей в семье из восьми детей. Училась в академии Св. Иосифа, получив профессию учителя, она преподавала сначала в сельских школах, а затем в одной из школ в Сен-Бонифасе. В 1937 году Габриель Руа собрав скромные накопления уехала в Европу, где изучала драматическое искусство в Лондоне, а затем в Париже. В Европе она начала писать, несколько её статей были опубликованы в одном из французских журналов. В 1939 году, когда стало понятно что мировая война неизбежна, ей пришлось вернуться в Канаду. Она поселилась в Монреале и работала независимым журналистом, продолжая писать романы.

В 1945 году Габриель Руа опубликовала свой первый роман «Счастье по случаю» (), в котором реалистично описала жизнь рабочего класса монреальского квартала Сен-Анри. Этот роман оказал значительное влияние на восприятие условий жизни в городах Квебека того времени. Публикация «Счастья по случаю» инициировала возникновение в Канаде нового литературного жанра — городского романа, и принесла Руа славу и процветание. Роман получил несколько наград: премию генерал-губернатора Канады, французскую премию Фемина и медаль от франко-канадский академии. Роман стал популярен во всей Северной Америке и переведен на более чем 15 языков. Книга привлекла столько внимания, что писательница вернулась на Запад, чтобы избежать чрезмерной рекламы.

В августе 1947 года она вышла замуж за Марселя Кабота работавшего врачом в Сен-Бонифасе. Пара уехала в Европу, где Кабот изучал гинекологию, а Габриэль Руа писала. Супруги вернулись в Канаду в 1950 году и два года спустя, переехали в город Квебек. Они купили шале в пригороде, недалеко от их основного места проживания в городе. Там Габриэль проводила каждое лето вплоть до своей смерти и именно там она писала почти все её романы. Один из них, «Alexandrе Chenevert», написанный в 1954 году и повествующий об одиночестве современного человека, был особенно благосклонно принят критиками.

Габриель Руа является одним из наиболее важных писателей франкоязычной канадской литературы. Написанные простым и лаконичным стилем, произведения Руа сегодня интересуют широкую публику, как в Канаде (где почти все её книги были переведены на английский язык), так и за рубежом. Её работы получили многочисленные литературные премии, среди которых французская премия Фемина, литературная премия Молодёжного совета по культуре, премия генерал-губернатора (трижды), премия Атаназа-Давида (дважды), премия Дюверне и премия Молсона. Она получила медаль Академии литературы Квебека в 1946 году. В 1948 году Королевское научное общество Канады наградило её медалью Лорн Пирс. В 1967 году она получила титул компаньона ордена Канады.

Габриель Руа умерла в 1983 году. Её автобиография, «Горечь и очарование» (), была опубликована посмертно в 1984 году. Она охватывает годы её детства в Манитобе до переезда в Квебек. В Архиве Канады хранится её коллекция, периода с 1930 по 1983 год, включающая: рукописи, машинописные тексты, опубликованные и неопубликованные работы, а также деловую и личную переписки.

Память 
Именем Габриель Руа названы: сеть из 25 библиотек Квебека, и несколько франкоязычных школ Канады.

В 1989 году Комиссия по топонимии Манитобы утвердила имя «Габриель Руа» для острова, расположенного в центре реки Пул д'Эо, на котором писательница жила в 1930-х годах. Руа увековечила это место в романе «La Petite Poule d'Eau» (1950), в котором рассказывает о своей жизни и работе учителем в межвоенный период в глуши великих канадских прерий.

В 1997 году Комиссия по топонимии Квебека назвала архипелаг из 300 островов и островков, возникший в результате создания водохранилища Каниаписко в северном Квебеке — «Le Jardin au Bout du Monde» (Сад на краю света), в память одноименной новеллы Габриель Руа.

29 сентября 2004 года Банк Канады выпустил двадцатидолларовую банкноту в серии «Канадские путешествия», на которой напечатана цитата из романа Габриель Руа La montagne secrète (1961) и ее английский перевод: «Nous connaîtrions-nous seulement un peu nous-mêmes, sans les arts?» (Можем ли мы когда-нибудь понять друг друга без искусства).

Отрывок из романа Bonheur d'occasion (Счастье по случаю) можно найти на стене «Башни мира», которая стоит на Парламентском холме в Оттаве.

Библиография 
 «Счастье по случаю» / Bonheur d’occasion (1945)
 La petite poule d’eau (1950)
 Alexandre Chenevert (1954)
 Rue Deschambault (1955)
 La montagne secrète (1961)
 La route d’Altamont (1966)
 La rivière sans repos (1970)
 Cet été qui chantait (1972)
 Un jardin au bout du monde (1975)
 Ma vache Bossie (1976)
 Ces enfants de ma vie (1977)
 Fragiles lumières de la terre (1978)
 Courte-Queue (1979)
 De quoi t’ennuies-tu, Évelyne? (1982)

Посмертная библиография 
 «Горечь и очарование» / La Détresse et l’Enchantement (1984)
 L’Espagnole et la Pékinoise (1987)
 Ma chère petite sœur. Lettres à Bernadette 1943—1970 (1988)
 Le temps qui m’a manqué (1997)
 Le pays de Bonheur d’occasion et autres écrits autobiographiques épars et inédits (2000)
 Mon cher grand fou… Lettres à Marcel Carbotte 1947—1979 (2001)
 Femmes de lettres. Lettres de Gabrielle Roy à ses amies 1945—1978 (2005)
 Rencontre et entretiens avec Gabrielle Roy 1947—1979 (2005)
 Heureux les nomades et autres reportages (2007)

 Источник Данная статья является полным или частичным переводом одноименной статьи французской википедии.''

Примечания

Ссылки 
 Биография Габриель Руа на сайте «Биографии канадцев» (англ.)
 Биография Габриель Руа в канадской энциклопедии (англ.)
 Видео о жизни Габриель Руа на сайте Радио-Канада (фр.)

Мемуаристы Канады XX века
Французские писатели
Лауреаты премии Фемина
Лауреаты Премии генерал-губернатора
Члены Канадского королевского общества
Почётные доктора Университета Лаваля
Награждённые медалью Лорна Пирса